Ряховский, Владимир Тихонович (род. 1947) — советский футболист, защитник, полузащитник. 
 Ряховский, Владимир Васильевич — российский адвокат.